L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Danielle Collins, remplacée par  Irina Bara
  Dalma Gálfi, remplacée par  Suzan Lamens
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Bernarda Pera
  Marta Kostyuk, remplacée par  Misaki Doi
  Elena Rybakina, remplacée par  Laura Pigossi
  Clara Tauson, remplacée par  Aleksandra Krunić
  Tamara Zidanšek, remplacée par  Kateryna Baindl
  Zheng Qinwen, remplacée par  Tamara Korpatsch

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Américaine Bernarda Pera remporte son  WTA consécutif après avoir gagné Budapest en dominant en finale l'Estonienne Anett Kontaveit.

La paire Américaine Sophie Chang / Angela Kulikov remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg (ATP 2022) : édition masculine du tournoi
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Hambourg
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en juillet 2022